Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2009 () — 31-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 28 ноября по 6 декабря 2009 года в городе Мельбурн (Австралия).

Победителями Трофея чемпионов (в 10-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Германии со счётом 5:3. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Южной Кореи, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 4:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Олимпийских играх 2008 и чемпионате мира 2006
  — 2-е место на Олимпийских играх 2008
  — 4-е место на Олимпийских играх 2008
  — 5-е место на Олимпийских играх 2008 (занятое сборной Великобритании)
  — 6-е место на Олимпийских играх 2008

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+11:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2009 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2009 на сайте todor66.com

2009
Ноябрь 2009 года
Декабрь 2009 года
Спорт в Австралии в 2009 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Мельбурне